Martinho Campos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Martinho Campos (ort), Minas Gerais, 
 Martinho Campos (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar